Na Białorusi
 Lasny – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Borowlany
 Lasny – osiedle w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Znamienka
 Lasny – osiedle w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Rzeczyca
 Lasny – osiedle w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Babiniczy